«Бог белых пятен» () — аргумент в вопросе о существовании Бога, основанный на «пробелах» в научных и естественных данных.

Происхождение термина 
Термин был впервые использован в XIX веке проповедником Евангелия Генри Драммондом на одной из его лекций по теме развития человека. Он упрекал тех христиан, которые доказывали существование Бога явлениями, которые наука не может объяснить, и «заполняли пробелы Богом». Генри Драммонд считал, что законы природы, особенно процессы эволюции, «являются более грандиозным чудом, чем если бы всё было создано одним словом чудотворца, как это утверждает богословие».

В XX веке Дитрих Бонхеффер в своих письмах, которые он писал в нацистской тюрьме во время Второй мировой войны, выразил эту мысль так:
…как неправильно использовать Бога как затычку для неполноты наших знаний. С развитием науки будет существовать всё меньше и меньше «пробелов» и тем самым будет оттесняться Бог. Мы должны найти Бога в том, что мы знаем, а не в том, что мы не знаем.

См. также 
 Argumentum ad ignorantiam

Примечания 

Богословие
Философия религии
Атеизм
Агностицизм
Аргументы за существование Бога